Die Virslīga 1996 war die fünfte Spielzeit der höchsten lettischen Fußball-Spielklasse der Herren, seit deren Neugründung im Jahr 1992. Sie wurde vom Lettischen Fußballverband ausgetragen. Die Spielzeit begann am 20. April 1996 und endete am 30. Oktober 1996.

Skonto Riga wurde zum fünften Mal in Folge lettischer Meister.

Modus  
Die Liga wurde mit zehn Mannschaften ausgetragen. Aufsteiger aus der 1. līga war der FK Jūrnieks. Die Mannschaften spielten zunächst in einer regulären Spielzeit in Hin- und Rückrunde zweimal gegeneinander; einmal zu Hause und einmal auswärts. Somit bestritt jede Mannschaft zunächst 18 Spiele.

Nach Ablauf dieser Phase wurde die Liga in zwei Gruppen mit den sechs besten bzw. vier schlechteren Mannschaften unterteilt. Danach spielten die Mannschaften der jeweiligen Gruppen je zweimal (Meisterschaftsrunde) bzw. viermal gegeneinander (Abstiegsrunde). Der Tabellenerste der Meisterschaftsrunde war somit lettischer Fußballmeister. Der Tabellenletzte der Abstiegsrunde FK Jūrnieks stieg direkt in die 1. līga ab, der Tabellenvorletzte FK Skonto/Metāls spielte in der Relegation gegen den Zweitplatzierten aus der zweitklassigen 1. līga dem FK Valmiera.

Ab dieser Saison gab es für einen Sieg drei Punkte, für ein Unentschieden einen Punkt.

Vereine 
 RAF Jelgava → FK Universitāte Riga
 FK Amstrig Riga → FK Daugava Riga
 Vilan-D Daugavpils → FC Dinaburg
 DAG Liepāja → FK Baltika Liepāja

1. Runde

Tabelle

Kreuztabelle

2. Runde

Meisterschaftsrunde 
Die Ergebnisse aus der Vorrunde wurden mit eingerechnet

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 3. Siege – 4. Tordifferenz – 5. geschossene Tore

Kreuztabelle

Abstiegsrunde 
Die Ergebnisse aus der Vorrunde wurden mit eingerechnet

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 3. Siege – 4. Tordifferenz – 5. geschossene Tore

Kreuztabelle

Relegation 

|}

Torschützenliste

Weblinks 
 Tabelle und Ergebnisse auf rsssf.com

Einzelnachweise 

1996
Fußballsaison 1996